Thommy Luke Böhlig, auch Thommy Luke Boehlig (* 13. April 1976 in Solingen) ist ein deutscher Kampfkünstler, Keynote-Speaker und Autor. Er gründete 2005 den Dachverband „Wing Tsjun International“, der heute in 15 Ländern weltweit vertreten ist. Er lebt mit seiner Familie in Langenfeld im Rheinland.

Leben und Karriere 
Thommy Luke Böhlig begann im Alter von 6 Jahren mit Judo. Daraufhin folgten die Kampfsportarten Shotokan-Karate und Thai-Kickboxen. Nach der Schule startete Böhlig eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, die er nach zwei Jahren abbrach.

1991 begann Böhlig mit Wing Tsun Kung Fu seine formelle Kampfkunst-Karriere. Zu seinen Lehrern gehörten Keith Ronald Kernspecht, Stefan Fischer, Emin Boztepe, Hans-Peter Edel und Thomas Schrön.

Im Jahr 1997 schloss er eine Ausbildung zum Personenschützer bei der IPSO-Sicherheits-Akademie in Wiesenbach bei Heidelberg ab. Um sein Wing-Tsjun-Studium zu finanzieren, arbeitete Böhlig unter anderem als Türsteher, Barkeeper und als Personenschützer z. B. für den buddhistischen Hohepriester Zuiou Inuoe sowie den indischen Geistlichen Felix Anthony Machado vom Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog.

Ausbilder und Lehrer 

Im Jahr 2002 erhielt Böhlig durch Keith R. Kernspecht den Ehrentitel „Sifu of Wing Tsun“. 2005 bestand Böhlig die Prüfung zum 4. Lehrergrad in der EWTO und verließ den Verband. Er gründete mit dem WingTsun-Meister Allan Fong, Eskrima-Meister Emanuel Hart und Qigong-Lehrer Thomas Resch einen eigenen Verband mit dem Namen „Martial Arts International“. Ein Kampfkunst übergreifender Dachverband für Wing Tsjun, Eskrima und ChiKung. Im selben Jahr wurde er durch Allan Fong zum Wing-Tsjun-Meister ernannt.

2006 wurde Böhlig zum offiziellen Ausbilder für Eingriffstechniken des Ordnungsamtes der Stadt Langenfeld im Rheinland und ein Jahr später des Ordnungsamtes der Stadt Hilden.

Böhlig trat 2007 die Nachfolge von Allan Fongs an und wurde somit zum Dai Sifu (fortgeschrittener Lehrer) ernannt.

2009 stieg Böhlig, chinesischer Tradition folgend, zum Großmeister für Wing Tsjun Kung Fu auf, als sein ältester Schüler die Meisterprüfung bestand.

Fünf Jahre nach seiner Gründung wurde der Name des Verbandes 2010 von Martial Arts International zu Boehlig Defense Systems (BDS) und Wing Tsjun International (der Wing Tsjun Arm von BDS) geändert. Dem Verband sind über 75 Schulen in 15 Ländern untergeordnet, unter anderem in den USA, Australien, Kolumbien oder Brasilien. Sie unterrichten Wing Tsjun für Erwachsene und Jugendliche, Kung Fu für Kinder, Fitness, Deeskalations- & Eingriffstechniken für Strafverfolgungs- und -vollzugsbehörden sowie Gewaltprävention.

Seit 2014 schult Böhlig die Bediensteten der Justiz-Vollzugs-Anstalt Iserlohn in Deeskalations- und Sicherungstechniken. Im Jahr 2017 startete Böhlig eine Kooperation mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit für verschiedene Bachelor- und Master-Studiengänge. Im Jahr 2020 nahm Boehlig an einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt „Physik lernen mit Kung Fu“ in Kooperation mit der Universität zu Köln teil. Seitdem arbeiten die Studenten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  an der Universität zu Köln mit dem gemeinsam entwickelten Programm „Tactile Reaction Training (TRT)“.

Institut für Physikdidaktik

International 
Thommy Luke Böhlig arbeitet seit 1996 international im Bereich des Wing Tsjun. Von 1996 bis 2000 leitete Böhlig in Australien die EWTO-Schulen (Europäische Wing-Tsun-Organisation) in Perth und Fremantle unter Nationaltrainer Stefan Fischer. Der Verband gilt als einer der weltweit größten im Bereich des Wing Chun.

2002 wurde Böhlig, innerhalb der EWTO, Nationaltrainer für Wing Tsun in Schottland.

Seit 2013 arbeitet er mit brasilianischen Behörden zusammen. Hier trainiert er die Polizei-Spezialeinheit Batalhão de Operações Policiais Especiais (PMERJ) in Eingriffstechniken. 2015 kam die „Policia Environmental“ dazu. 2014 führte die Polizeiakademie der Stadt Hauptstadt von Sri Lanka, Colombo, Böhligs Programm für die Ausbildung aller Polizeibeamten ein. Sifu Thommy Luke Böhlig hält weiter selbst Trainingseinheiten in Wing-Tsjun-Schulen weltweit ab. Er wird außerdem von Medien als Experte eingeladen. Unter anderem war er im bulgarischen, und brasilianischen Fernsehen, bei Martial Arts TV in den USA und bei MTV Sri Lanka zu Gast.

Keynote Speaker 
Seit 2019 hält Böhlig unter dem Namen „Sifu Thommy“ Vorträge in Firmen, Verbänden und Organisationen. Er lehrt, wie Strategien aus der Kampfkunst auch in der Geschäftswelt eingesetzt werden können. Unter anderem hatte er Auftritte beim Wirtschaftsclub Krefeld, der Deutschen Vermögensberatung, der Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen, der Deutschen Mehrwertakademie und bei der GEDANKENtanken (jetzt Greator) Business Factory im Oktober 2019.

2020 buchte die National Aeronautics and Space Administration (NASA) ihn für ihre Veranstaltung „Ecosystems2030“ und er trat bei diversen internationalen Konferenzen wie der „Embodiment Conference“ als Gast-Redner auf.

Autor 
Thommy Luke Böhlig veröffentlichte seit 2007 mehrere Bücher sowie Lehr-DVDs.

2016 publizierte er eine Online-Learning-Plattform für Wing Tsjun und produzierte ähnliche Programme für andere Kampfkünstler, wie z. B. Escrima-Großmeister Rene Latosa.

Weitere Tätigkeiten und soziales Engagement 
Zwischen 2000 und 2002 hatte Boehlig Komparsenrollen in den TV-Serien Die Wache und Unter Uns in Köln. Hier war er auch Stunt-Koordinator. Zur selben Zeit arbeitete er an seiner musikalischen Karriere. Mit dem Projekt „Das Motiv“ veröffentlichte er das Udo Lindenberg-Cover Hinterm Horizont (Dance Street Records) und nahm Unterricht in den Bereichen Schauspiel, Hip-Hop, Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Thommy Luke Böhlig engagiert sich für den guten Zweck bei verschiedenen Organisationen.

2014 ernannte Schauspieler Dirk Heinrichs Thommy Boehlig zum wissenschaftlichen Beirat im Bereich „Deeskalation- und Sicherungstechniken“ für die Initiative Sprache gegen Gewalt e.V.

Seit 2017 ist Thommy Böhlig Botschafter der gemeinnützigen Stiftung „It ́s for Kids“. Er informiert und referiert hier zum Thema Familienschutz, Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Auszeichnungen und Erfolge 
 2000 Schottischer Vize-Nationaltrainer für Wing Tsun unter der Europäischen Wing-Tsun-Organisation
 2002 Schottischer Nationaltrainer für Wing Tsun unter der Europäischen Wing-Tsun-Organisation
 2002 Ernennung zum Sifu
 2005 Ernennung zum Ausbilder für Sport- und Fitnesskaufleute durch die Industrie- und Handelskammer zu Köln
 2005 Ernennung zum Wing-Tsjun-Meister
 2007 Ernennung zum Dai Sifu
 2009 Ernennung zum Großmeister für Wing Tsjun Kung Fu
 2019 Auszeichnung als Ehrenvorsitzender der Fatsaan Wing Chun Association durch den 1. Vorsitzenden Meister Gwok Wai Jaam
 2019 Auszeichnung von der chinesischen Provinzregierung in Guangdong als „Bewahrer und Vermittler immateriellen Kulturerbes“
Quelle:

Werke 
 2007 Veröffentlichung des Buches „Die Kunst des Kämpfens“
 2007 Veröffentlichung Lehr-DVD „Wing Tsjun - Die DVD“
 2013 Veröffentlichung des Buches „Siu Nim Tau – Eine kleine Idee“
 2015 Veröffentlichung BDS Wing Tsjun International Kampfkunst App
 2019 Veröffentlichung des Hörbuches „Zehn Wege zum Erfolg“

Weblinks 
 https://www.sifuthommy.com
 http://www.sifuthommy.de
 https://www.wing-tsjun.com
 https://www.rebranding-your-life.com

Einzelnachweise 

Kampfsportler oder -künstler (Deutschland)
Sachbuchautor
Redner
Person (Langenfeld (Rheinland))
Sportmanager
Manager (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1976
Mann